Esdoorn (geslacht) (Acer), een geslacht van loofbomen en heesters
Esdoorn (hout), een verzamelnaam voor meerdere houtsoorten, afkomstig van bomen in het geslacht Esdoorn

Paarden worden ziek van het eten van de esdoornzaadjes ( de zogenaamde helicoptertjes). Nare ervaring dat meer deer paarden overladen tgv de zaadjes van de esdoorn-bomen van de buurman.